Серкеба́ев — казахская фамилия. Известные носители:
 Серкебаев, Алмас Ермекович (род. 1948) — советский, казахстанский и американский композитор, пианист, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.
 Серкебаев, Байгали Ермекович (род. 1958) — советский, российский и казахстанский музыкант, продюсер, автор песен.
 Серкебаев, Ермек Бекмухамедович (1926 — 2013) — советский казахский оперный певец (баритон), Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
 Серкебаев, Мурат Бекмухамедович (род. 1940) — советский и казахстанский скрипач, дирижёр, Народный артист Казахской ССР.